tvOS — операционная система, разрабатываемая корпорацией Apple для устройств линейки Apple TV. Основана на iOS, впервые выпущена 9 сентября 2015 года. Разработана на основе iOS, поэтому tvOS унаследовала многие специальные возможности iOS и macOS.

Описание 
Одной из главных особенностей tvOS является взаимодействие с интерфейсом с помощью пульта Siri Remote с поддержкой мультитач-жестов, iPhone с iOS 12 и новее или iPad с iPadOS 13 и новее. В системе присутствует встроенный магазин приложений App Store, с помощью которого у пользователя появляется возможность устанавливать сторонние приложения, а также голосовой ассистент Siri с поддержкой русского языка. Поддерживается возможность подключения клавиатур, наушников, акустических систем, а также геймпадов с помощью протокола Bluetooth. Благодаря тесной интеграции tvOS в экосистему, пользователю предоставляется возможность воспроизводить контент с других устройств от Apple на Apple TV или выводить звук на наушники модельной линейки AirPods по протоколу AirPlay. tvOS включает в себя технологии Apple VoiceOver , Zoom и Siri , которые помогают слепым и слабовидящим. VoiceOver, средство чтения с экрана от Apple , доступно более чем на 30 языках и позволяет слабовидящим пользователям узнавать, что происходит на визуальном дисплее, и вводить ответы на экранные подсказки. VoiceOver использует жесты, аналогичные другим продуктам Apple (щелчки, касания и ротор).

Как и в других продуктах Apple, таких как iPhone с последовательностью трех щелчков по кнопке «Домой», чтобы активировать специальные возможности, с tvOS Apple TV пользователь может активировать VoiceOver без какого-либо процесса установки. Нужно только трижды щелкнуть кнопку «Меню» на пульте Siri Remote, и Apple TV проведет пользователя через полную первоначальную настройку — задачу, которая нетривиальна для слабовидящих в большинстве сопоставимых продуктов на рынке.

Еще одна функция специальных возможностей — увеличение контрастности экрана за счет уменьшения прозрачности фоновых элементов на страницах фильмов и телепередач, вкладок меню и других частей операционной системы. Также можно включить высокую контрастность с помощью курсора, чтобы лучше очертить сфокусированный контент. Пользователь также может включить функцию «Уменьшить движение», которая в некоторых действиях на экране, таких как перемещение между значками приложений на главном экране и запуск приложений, визуально проще, что полезно для снижения нагрузки на глаза.

tvOS позволяет пользователям смотреть фильмы со звуковым описанием того, что отображается на экране. Фильмы со звуковыми описаниями отображаются со значком AD (аудиоописание) в iTunes Store для tvOS и в iTunes на Macintosh или ПК с Windows.

Сопряжение клавиатуры Bluetooth с tvOS на Apple TV включает еще одну функцию специальных возможностей, которая также является включением VoiceOver. При наборе текста VoiceOver воспроизводит звуковым сигналом каждый символ, нажатый на клавиатуре, и повторяется снова при вводе. Apple TV предназначен для работы с беспроводной клавиатурой Apple или клавиатурой Apple Magic Keyboard . Однако он будет работать практически с любой маркой Bluetooth-клавиатуры.

Apple TV с tvOS и без нее поддерживает скрытые субтитры , поэтому глухие и слабослышащие могут смотреть сериалы и полнометражные фильмы. Совместимые эпизоды и фильмы обозначаются значком CC (скрытые субтитры) или SDH ( субтитры для глухих или слабослышащих ) в iTunes Store либо на Apple TV, либо в самом iTunes. Зритель может настраивать титры в эпизодах или фильмах, используя стили и шрифты , более подходящие для его слуха и/или нарушения зрения.

Поверхность Touch на пульте Siri Remote можно настраивать. Отслеживание, если установлено значение «Быстро», регулирует движения большого пальца, чтобы увеличить расстояние в зависимости от того, насколько далеко большой палец переместился на стеклянной сенсорной панели. И наоборот, если отслеживание настроено на медленное, большие движения большого пальца на сенсорной панели уменьшат расстояние, пройденное на экране. Это может помочь людям с ограниченными возможностями.

Приложение Apple Remote на устройствах iOS позволяет управлять Apple TV с iPhone, iPad или iPod Touch. Удаленное приложение iOS повышает доступность Apple TV, включая Switch Control. Switch Control — это уникальная технология Apple, которая обеспечивает последовательную навигацию по элементам на экране и выполнение определенных действий, таких как выбор, касание, перетаскивание, ввод с помощью аппаратного переключателя стороннего производителя с поддержкой Bluetooth, предназначенного для людей с ограниченными возможностями.

Версии 
30 октября 2015 г. стала доступна Apple TV четвертого поколения, поставляемая с tvOS 9.0. 9 ноября 2015 г. была выпущена tvOS 9.0.1, в первую очередь обновление для решения мелких проблем.

tvOS 9.1 была выпущена 8 декабря 2015 года вместе с OS X 10.11.2, iOS 9.2 и watchOS 2.1.  Наряду с этими обновлениями Apple также обновила приложения Remote для iOS и watchOS, предоставив базовые функции удаленного управления для Apple TV четвертого поколения (ранее указанное приложение работало только с прошлыми версиями Apple TV).

25 ноября 2015 года Facebook представил свой SDK для tvOS, позволяющий приложениям входить в Facebook, делиться ими с Facebook и использовать Facebook Analytics так же, как это могут делать приложения iOS.

2 декабря 2015 г. Twitter представил свою службу аутентификации при входе в систему для tvOS — «Digits», — позволяющую пользователям входить в приложения и службы с помощью простого уникального кода, доступного в Интернете.

13 июня 2016 г. на WWDC 2016 старший вице-президент Apple по интернет-сервисам Эдди Кью объявил о следующей основной версии tvOS, tvOS 10. tvOS 10 принесла новые функции, такие как улучшения поиска Siri, единый вход для кабельных подписок, темный режим. , и новое приложение Remote для управления Apple TV, которое было официально выпущено 13 сентября 2016 года вместе с iOS 10 .

4 июня 2018 года на WWDC 2018 была анонсирована tvOS 12. В tvOS 12 появилась поддержка Dolby Atmos E-AC3, и она была официально выпущена 17 сентября 2018 года вместе с iOS 12 .

13 апреля 2020 года было обнаружено, что Siri Smart Speaker HomePod от Apple начал запускать варианты программного обеспечения tvOS.

22 июня 2020 года на WWDC 2020 было анонсировано tvOS 14. tvOS 14 обеспечила поддержку приложения Home и видео 4K YouTube и была официально выпущена 16 сентября 2020 года вместе с iOS 14 и iPadOS 14 .

7 июня 2021 года на WWDC 2021 было объявлено о выпуске tvOS 15. tvOS 15 принесла новые функции и улучшения, в том числе SharePlay, новый раздел «Доступно вам» в телевизионном приложении и возможность воспроизведения контента с помощью голосовой команды  и была официально выпущена 20 сентября 2021 г. вместе с iOS 15 и iPadOS 15 .

6 июня 2022 года на WWDC 2022 была анонсирована tvOS 16. tvOS 16 обеспечила поддержку контроллеров Joy-Con и Pro от Nintendo Switch , была официально выпущена 12 сентября 2022 года вместе с iOS 16 .

tvOS 9

tvOS 10

tvOS 11

tvOS 12

tvOS 13

tvOS 14

tvOS 15

tvOS 16

Примечания

Ссылки 
 

